Кудренко — фамилия:

 
 Кудренко, Игорь Николаевич (род. 1978) — киргизский футболист и тренер.